Alsønderup (plaats)
 Alsønderup (parochie)